Thorigny (Wandea) – francuska gmina w regionie Kraj Loary
 Thorigny-sur-le-Mignon – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes